Nikolas Köttstorfer (* 4. September 1979) ist ein  deutscher Eishockeyspieler, der zurzeit beim EHC Waldkraiburg in der Bayerischen Eishockey-Liga spielt. Zuvor war er unter anderem für die Adler Mannheim und die München Barons in der DEL aktiv.

Spielerkarriere 
Der 1,88 m große Verteidiger spielte zunächst beim EHC Klostersee in der viertklassigen 2. Liga, bevor er 1999 zum amtierenden Deutschen Meister Adler Mannheim wechselte. Dort wurde er die meiste Zeit bei den Jungadlern, dem Juniorenteam der Adler, in der Oberliga eingesetzt und absolvierte lediglich neun Erstligapartien.

Nach einem einjährigen Engagement beim Oberligisten EC Timmendorfer Strand kehrte Köttstorfer 2001 noch einmal in die DEL zurück, doch auch bei den München Barons konnte er sich nicht dauerhaft durchsetzen. Nach drei Oberligastationen, dem TSV Erding, den SC Mittelrhein Bären und den Starbulls Rosenheim, wechselte der Abwehrspieler 2005 zum EHC Waldkraiburg, für die er seitdem in der Bayerischen Eishockey-Liga die Schlittschuhe schnürt.

Karrierestatistik

Weblinks 
 
 

Eishockeyspieler (EHC Waldkraiburg)
Eishockeyspieler (Adler Mannheim)
Eishockeyspieler (München Barons)
Eishockeyspieler (EHC Neuwied)
Eishockeyspieler (Starbulls Rosenheim)
Geboren 1979
Deutscher
Mann